Валенти́н Никола́евич Шту́бов (21 октября 1945, дер. Афонино, Великолукская область — 30 августа 2013, Нелидово, Тверская область) — советский и российский поэт.

Биография 
1964 — окончил среднюю школу. Далее служба в армии (в призывном порядке).

1969—1975 — учёба в Литературном институте имени А. М. Горького.

1996 — лауреат Всероссийского конкурса, объявленного экоцентром «Заповедники» и «Комсомольской правдой»

Работал ответственным секретарем районной газеты «Нелидовские известия».

Стихи публиковались в «Литературной России» (еженедельник), журналах «Москва», «Молодая гвардия», «Русская провинция», «Студенческий меридиан», «Техника—молодёжи», в альманахах «Поэзия», «День поэзии», «Истоки» «Тверь».
Стихи В. Штубова звучали по Всесоюзному и Всероссийскому радио, опубликованы в литературных сборниках.

Скончался 30 августа 2013 года.

Библиография 
 Время поющих соков : Стихи. — М. : Сов. писатель, 1981. 10000 экз.
 Стихи [молодых калинин. поэтов] — М. : Моск. рабочий, 1984. Авт.: В. Соловьев, В. Стариков, Т. Большакова, Б. Карпенко, Г. Безрукова, Б. Осипов, О. Ситнова, В. Макашов, М. Грозовский, В. Штубов и др. — 10000 экз
 Золотые мгновенья поля : Стихотворения и поэмы / Валентин Штубов. — М. : Современник, 1986. — 10000 экз.
 Ровесники : Стихи поэтов 1945 г. рождения / Леонид Нечаев, Константин Рябенький, Валерий Токарев, Валентин Штубов. — Тверь : Кн.-журн. изд-во, 1995. — 2000 экз. — ISBN 5-85457-049-1.
 Диво дивное / — М. : РБП, 1995. — (Рекламная библиотечка поэзии). 1000 экз.
 Двенадцать струн : Стихотворения и поэмы. — Тверь : Твер. обл. кн.-журн. изд-во, 1998. — 500 экз. — ISBN 5-85457-126-9.
 Волшебная лампа : Избранное : [Стихи]. — Тверь : Твер. обл. кн.-журн. изд-во, 2003. — 500 экз. — ISBN 5-85457-215-X
 Наивные цветы, стихи о любви: Ржев, «Ржевское полиграфическое предприятие», 2003, 198 с.

Ссылки 
 Электронная библиотека, Тверские авторы.
 Дневник писателя. Надо поддерживать огонь отца и матери (статья о Кедриной С. Д.)// «Тверская жизнь». Общественно-политическая ежедневная областная газета. Выходит с ноября 1917 г. / 10 сентября 2008 (архивный выпуск)
 Пасхальные стихи

Русские поэты